Чарльз Ламонт «Чип» Дженкинс младший (; ) — американский легкоатлет, специалист по бегу на короткие дистанции. Выступал за национальную сборную США по лёгкой атлетике в начале 1990-х годов, чемпион летних Олимпийских игр в Барселоне, серебряный призёр чемпионата мира в помещении в Севилье в программе эстафеты 4 х 400 метров.

Биография 
Чарльз Дженкинс родился 9 апреля 1964 года в Нью-Йорке, США.

Сын известного американского бегуна Чарльза Дженкинса старшего, выигравшего две золотые медали на Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне.

Учился в школе Georgetown Preparatory School в городе Норт-Бесезда, штат Мэриленд. Как легкоатлет проходил подготовку под руководством своего отца.

Первого серьёзного успеха в лёгкой атлетике на взрослом международном уровне добился в сезоне 1991 года, когда вошёл в основной состав американской национальной сборной и побывал на чемпионате мира в помещении в Севилье, откуда привёз награду серебряного достоинства, выигранную в программе эстафеты 4 х 400 метров — в финале их команда уступила только сборной Германии. При этом в зачёте индивидуального бега на 400 метров показал на финише четвёртый результат.

В 1992 году на соревнованиях в Индианаполисе установил свой личный рекорд в беге на 400 метров, показав время 44,9 секунды. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Барселоне. В эстафете 4 х 400 метров совместно с соотечественниками Эндрю Валмоном, Куинси Уоттсом, Майклом Джонсоном, Стивом Льюисом и Дарнеллом Холлом завоевал золотую олимпийскую медаль (при этом они с Холлом участвовали только в предварительном квалификационном забеге). Это был первый случай в истории олимпийского движения, когда отец и сын выиграли золотые награды в одной и той же дисциплине.

После барселонской Олимпиады Чарльз Дженкинс больше не показывал сколько-нибудь значимых результатов в лёгкой атлетике на международной арене.

Примечания 

Бегуны на короткие дистанции США
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1992 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике